Verina, född okänt år, död 484, var en östromersk kejsarinna, gift med kejsar Leo I. 

Verina var syster till Flavius Basiliskos.

Källor 
 

Kvinnor
Bysantinska kejsarinnor
Födda okänt år
Avlidna 484
Personer i Bysantinska riket under 400-talet